Niet-verbale leerstoornis; Engels: non-verbal learning disorder, NLD
Nationale Liga voor Democratie, een vervolgde politieke partij in Birma.
Nederland, 3-letterige landcode volgens ISO 3166-1